Beauchamp steht für:
 Beauchamp (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Beauchamp (Adelsgeschlecht, Bedford), anglonormannische Adelsfamilie aus Bedford
 Beauchamp (Adelsgeschlecht, Worcester), anglonormannische Adelsfamilie aus Worcester

Beauchamp ist der Name folgender

Adelstitel:
 Baron Beauchamp, britischer Adelstitel
 Earl Beauchamp, britischer Adelstitel
 Viscount Beauchamp, britischer Adelstitel, nachgeordneter Titel des Marquess of Hertford

geografisches Objekte in Frankreich:
 Beauchamp (Val-d’Oise), Gemeinde im Département Val-d’Oise
 Kanton Beauchamp, Kanton im Département Val-d’Oise

im NRHP gelistete Objekte:
 Beauchamp House, in Westover, Maryland, ID-Nr. 84003855
 Beauchamp-Newman House, in Elizabeth, West Virginia, ID-Nr. 74002021

Siehe auch:
 Beauchamps